Bella Cup 2011 – tenisowy turniej WTA kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2011 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 26 czerwca–3 lipca 2012 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród 50 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju Bella Cup

2011 w polskim sporcie
2011 w tenisie ziemnym
2011